

Film
On with the Show – cortometraggio del 1921 diretto da James D. Davis
On with the Show! – film del 1929 diretto da Alan Crosland
On with the Show – cortometraggio di animazione del 1963

Tv
On with the Show – episodio del 2012 della serie tv Maya the Bee